US Open 1978 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner af typen DecoTurf II i USTA National Tennis Center i Flushing Meadows, New York City, USA i perioden 28. august - 10. september 1978. Det var den 98. udgave af US Open gennem tiden og den 11. udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra, og det var sæsonens tredje og næstsidste grand slam-turnering. Det var endvidere den første udgave af mesterskabet, der blev spillet i USTA National Tennis Center efter flytningen fra dets traditionelle spillested i West Side Tennis Club, og det var dermed også den første US Open, der blev afviklet på hardcourt. Indtil da var turneringen blevet afviklet på græsbaner, bortset fra perioden 1975-77, hvor den blev afviklet på grusbaner.

Björn Borg og Bob Hewitt spillede den første US Open-kamp på Louis Armstrong Stadium om aftenen den 29. august 1978.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Jimmy Connors, som i finalen besejrede Björn Borg med 6-4, 6-2, 6-2 i en kamp, hvor han brød Borgs serv fem gange, mens han selv ikke en eneste gang var nede med breakbold. Dermed vandt han sin tredje US Open-titel i herresingle, og samtidig blev han den eneste singlespiller, der havde vundet US Open på tre forskellige underlag, idet han tidligere havde vundet titlen i 1974 på græs og i 1976 på grus. Det var femte år i træk, at Connors var i herresinglefinalen ved US Open, og triumfen var hans femte grand slam-titel i herresingle. Björn Borg var i US Open-finalen for anden gang, og ligesom i 1976 måtte han se sig slået af Jimmy Connors i den afgørende kamp, men denne gang var svenskeren reelt chanceløs efter at være kommet til skade med sin hånd i semifinalen mod Vitas Gerulaitis dagen før finalen, og han spillede finalen på en smertestillende indsprøjtning med Marcaine, som han et par timer inden kampen havde fået af turneringslægen. Indsprøjtningen efterlod dog Borgs tommelfinger delvist følelsesløs samtidig med at han måtte spille med en forbinding på fingeren, men efter kampen nedtonede han skadens betydning for nederlaget. Borg havde vundet årets to første grand slam-turneringer i Paris og London, men med nederlaget i New York City måtte han opgive håbet om en ægte "grand slam". Finalen blev overværet af 19.537 tilskuere. Den forsvarende mester, Guillermo Vilas, tabte i fjerde runde til Butch Walts.

Damesingletitlen blev for fjerde år i træk vundet af Chris Evert, som blev den tredje spiller i turneringens historie, der vandt damesinglemesterskabet fire år i træk – en bedrift, som tidligere kun var blevet udført af Molla Bjurstedt (1915-18) og Helen Jacobs (1932-35), og som pr. 2022 endnu ikke er blevet tangeret. Sejren var hendes fjerde US Open-titel og den ottende grand slam-titel i single. I finalen vandt Evert med 7-5, 6-4 over blot 16-årige Pam Shriver, som fik sit store gennembrud i sin blot anden grand slam-turnering, idet hun tidligere på året havde fået sin grand slam-debut ved Wimbledon, hvor hun havde vundet to kampe. Shriver havde forhindret den ellers imødesete finale mellem verdens to bedste spillere ved at besejre topseedede Martina Navratilova i semfinalen med 7-6, 7-6. Pam Shriver er pr. 2022 fortsat den yngste finalist i US Open-mesterskabet i damesingle, men finalepladsen ved US Open 1978 skulle vise sig at blive den eneste grand slam-finale i single i hendes karriere, hvor hun til gengæld fik masser af succes i double.

I herredoubleturneringen vandt Bob Lutz og Stan Smith titlen for tredje gang og gentog dermed deres triumfer ffra 1968 og 1974. I en ren amerikansk finale besejrede de Marty Riessen og Sherwood Stewart med 1-6, 7-5, 6-3. Både Lutz og Smith vandt dermed den tredje af deres fire US Open-titler i herredouble, og for begge spillere var det endvidere karrierens femte grand slam-titel i herredouble, og de havde vundet alle deres titler som makkere. Marty Riessen var i den sjette og sidste grand slam-finale i herredouble i sin karriere, mens Sherwood Stewart spillede sin anden herredoublefinale på grand slam-niveau.

Damedoublemesterskabet gik til Billie Jean King og Martina Navratilova, som i finalen slog Kerry Reid og Wendy Turnbull med 7-6, 6-4. Navratilova sikrede sig dermed sit andet US Open-mesterskab i damedouble og forsvarede samtidig den titel, som hun året før havde vundet med Betty Stöve som makker. Sejren var hendes fjerde grand slam-titel i damedouble men den første i samarbejdet med Billie Jean King, som til gengæld vandt sin 14. damedoubletitel på grand slam-niveau og sin fjerde US Open-damedoubletitel. Kerry Reid var i den ottende og sidste grand slam-finale i damedouble i sin karriere, inden hun året efter afsluttede sin professionelle karriere, mens Wendy Turnbull spillede den anden af sine 15 grand slam-damedoublefinaler i karrieren.

Endelig blev mixed double-rækken vundet af Frew McMillan og Betty Stöve, som med held forsvarede deres US Open-titel fra 1977, og som vandt deres tredje grand slam-titel i alt og anden i træk som makkere, eftersom de tidligere på sæsonen også havde sejret i Wimbledon-mesterskabet. McMillan blev grand slam-vinder i mixed double for fjerde gang, mens Stöve vandt sin tredje titel. Ruffels og King var i deres anden og sidste grand slam-finale i mixed double.

Præmier 

Den samlede præmiesum for US Open 1978 androg $ 500.000, hvilket var en stigning på 8,1 % i forhold til året før.

Resultater

Vindere og finalister 

Der blev afviklet fem mesterskabsrækker og to juniorrækker, og finaleresultaterne for disse mesterskaber er angivet nedenfor.

Nedenfor er resultaterne fra ottendedelsfinaler og frem i singlerækkerne samt fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne angivet. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Kilder / eksterne henvisninger 
 ITF – Men's Circuit – Tournaments – US Open 1978 
 ITF – Women's Circuit – Tournaments – US Open 1978 
 The New York Times - The Stories That Would Have Been: The 1978 U.S. Open (23. august 2018)

Noter 

1978
Tennis i 1978
Sport i New York City